Список кантри-альбомов № 1 в США в 1973 году (Top Country Albums 1973) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 1973 году по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

Список

См. также 
 Список кантри-хитов № 1 1973 года (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 1973 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 1973 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 1973 года по версии Billboard

Примечания

Ссылки 
 Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 1973 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 1973 года